Горюнов, Владимир:
 Горюнов, Владимир Алексеевич (1910—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Горюнов, Владимир Дмитриевич (род. 1949) — депутат Государственной думы, президент ФК «Ротор».